Masonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Masonville (Arkansas)
 Masonville (Colorado)
 Masonville (Iowa)
 Masonville (Kentucky)
 Masonville (Michigan)
 Masonville (New Jersey)
 Masonville (New York)
 Masonville (Virginia)
 Masonville (West Virginia)

 Masonville Township (Delta County, Michigan)